Albert Johnson – calciatore canadese
Albert Johnson – marciatore britannico
Albert Johnson – martellista e pesista statunitense
Albert Johnson – criminale canadese